Cerilla puede referirse a: 

 Los fósforos o cerillas, varillas de madera con una cabeza inflamable utilizadas para encender fuego;
 Cerumen, cera o cerilla es una sustancia amarillenta y cerosa secretada en el conducto auditivo.
  Cerilla, personaje ficticio perteneciente al Universo Marvel.

 Expresión referida a hacer algo con ánimo,ganas. dale cerilla al estudio-> Estudia con ganas.
 'Expresión referida a caja de fósforos(cerillas). agarra el paquete de cerillas para encender la leña''